Aleksandr Michajłowicz Majorow (1920–2008) – radziecki dowódca wojskowy, generał armii
 Aleksandr Borisowicz Majorow (ur. 1957) – radziecki kombinator norweski